Úni Dúni Tê — programa televisivo brasileiro.
Lista de prefixos matemáticos — prefixo utilizado em matemática
Lista de personagens da série Dungeons & Dragons — personagem do desenho animado Dungeons & Dragons

Universidades 
Algumas universidades e entidades relacionadas são conhecidas com uso da abreviação Uni, tais como:
 Centro Universitário de Belo Horizonte — sigla UNI-BH]
 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro  — sigla Uni-Rio
 Universidade Sant'Anna — sigla Uni Santanna
 Universidade Witten/Herdecke - sigla Uni Witten, universidade alemã
 Universidade Independente

Desambiguação